Swanton kan syfta på:

 Swanton, Ohio
 Swanton, Vermont

Se även 
 Swanton Abbott
 Swanton Morley
 Swanton Novers